BKW peut faire référence à :
 BKW FMB Energie SA, une entreprise suisse de production d'électricité ;
  ;
 approximation BKW (où BKW provient de Léon Brillouin, Hendrik Anthony Kramers et Gregor Wentzel), en mécanique quantique, une méthode qui permet d'étudier le régime semi-classique d'un système quantique.